Сеславино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сеславино — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Сеславино — село в Ярославском районе Ярославской области.
 Сеславино — село в Первомайском районе Тамбовской области. Оно же Тростёна (по названию р. Тростянки). Прежде относилось к Козловскому уезду Тамбовской губернии. С появлением с. Новое Сеславино прежнее поселение получило название Старое Сеславино (или Старосеславино).

См. также 
 Сеславин